

Lokalizacje

Austria 
 Königsbrunn am Wagram – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Niemcy 
 Königsbrunn – dzielnica gminy Thierhaupten w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Königsbrunn – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Osoby 
 Hermann von Königsbrunn – austriacki malarz

Zobacz też 
 Königsborn
 Königsbronn